Helseth est un patronyme d'origine norvégienne porté par :

 Henry Edward Helseth (1912-?), écrivain de romans policiers américain.
 Tine Thing Helseth (1987- ), trompettiste norvégienne solo, spécialiste du répertoire classique.

Patronyme norvégien
Homonymie de patronyme